Вертис — многозначный термин:

Фамилия
 Вертис, Никос (род. 1976) — греческий певец.
 Вертис-и-Сальседо, Хуан Хосе (1719—1799) — вице-король Вице-королевства Рио-де-ла-Плата.

Топоним
 Вертис — муниципалитет департамента Чапалеуфу в составе провинции Ла-Пампа Аргентины.